Volkswirtschaftsrat bezeichnet folgende wirtschaftsleitende Gremien:

 Volkswirtschaftsrat der DDR
 Oberster Rat für Volkswirtschaft in der Sowjetunion
 Volkswirtschaftsrat (Preußen)
 Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Italien) 

Siehe auch:
 International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions – in diesem 1999 gegründeten Dachverband sind etwa 70 Volkswirtschaftsräte und ähnliche Institutionen Mitglied